Balián de Ibelín, Señor de Beirut, murió en 1247. Era hijo de Juan de Ibelín (el Viejo Señor de Beirut) y Melisenda de Arsuf.

Sucedió a su padre en el Señorío de Beirut y continuó liderando a la nobleza en la Guerra de los Lombardos contra los partidarios del emperador Federico II Hohenstaufen.

Desde joven había sido educado como guerrero. En 1232 en la Batalla de Agridi, aunque debería de estar en la retaguardia junto a su padre y el Rey de Chipre, pasó al frente, junto a Hugo de Ibelín y Anceau de Brie, comandantes del primero y segundo batallón. En la batalla, Balián ganó fama repeliendo los ataques de los Lombardos. Una historia narrada en la "Gesta de los Chipriotas" dice que Balián se enfrentó a un caballero lombardo tan duro que hasta le desmontó del caballo.

Balián y su familia estuvieron en 1242 en el asedio de Tiro. Junto a Felipe de Novara y Felipe de Montfort contrató mercenarios para enfrentarse al asedio.

Se casó en 1229 con Eschiva de Montbéliard y tuvo a:

Balián, muerto de niño.
Hugo de Ibelín (1231 † 1254), casado en 1251 con Maria de Montbéliard.
Juan de Ibelín († 1264).
Isabel de Ibelín, casada en 1250 con Enrique I Embriaco († 1271).

Ancestros

Referencias

Bibliografía
Warfare in the Latin East, 1192-1291. Cambridge University. 1994
The feudal nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277. Macmillan. 1973
Peters, Edward, ed. (1971). Christian Society and the Crusades, 1198-1229 (2nd ed.). University of Pennsylvania Press.

Señores de Beirut
Participantes cristianos en la cruzada de los barones
Casa de Ibelín
Condestables de Chipre